Mertasjärvi kan avse två sjöar i Kiruna kommun i Lappland. De ligger omkring tre kilometer ifrån varandra. Båda ingår i 
Mertasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752471-171223), sjö i Kiruna kommun, 
Mertasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752729-170969), sjö i Kiruna kommun,  (10,4 ha)

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn